Вернер Люг (; ) — западногерманский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Хельсинки (1952), рекордсмен мира.

Спортивная карьера 
Ещё в школьные годы зарекомендовал себя перспективным бегуном. Под руководством тренера Хайнца Шлундта в 1950 г. победил на юниорском чемпионате ФРГ на дистанции 1500 метров. Затем выступал за клуб Sportfreunde Gevelsberg (Гевельсберг). Кроме того, представлял  и .

Результаты

Соревнования

Мировой рекорд 
На соревнованиях в Берлине в июне 1952 года установил мировой рекорд в забеге на дистанции 1500 метров — 3.43,0 мин.

Примечания

Ссылки 
 Werner Lueg

Бегуны на средние дистанции Германии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1952 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1952 года
Рекордсмены мира в лёгкой атлетике
Кавалеры Серебряного лаврового листа
Чемпионы Германии по лёгкой атлетике